Аницика Бутарију (; 17. јун 1882 — 21. новембар 1997) била је Румунка која је према неким тврдњама можда једна од најстаријих људи на свету икада. Њена старост никад није потврђена од стране Гинисове књиге рекорда нити од Геронтолошке истраживачке групе, али су њену доб потврдиле румунске власти. Поред тога, нема доказа којима би се њена старост оспорила, тј. постоји само њена тврдња о датуму рођења, и не постоји ниједан запис који би ту тврдњу оспорио. Аницика је умрла у доби од 115 година и 157 дана.

Референце 

Рођени 1882.
Умрли 1997.
Стогодишњаци
Суперстогодишњаци
Румуни